Mesquite High School se poate referi la una din următoarele două școli,

Două instituții de învățământ 

 Mesquite High School (Mesquite, Texas) - școală secundară din localitatea Mesquite, statul Texas și
 Mesquite High School (Gilbert, Arizona) - liceu din orașul Gilbert, statul Arizona.

A se vedea și 

 Mesquite (dezambiguizare) și
 Mezquita (dezambiguizare)

Denumiri de școli secundare și licee
Dezambiguizare